Сема́шко — украинская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Семашко, Адам Яковлевич (1889—1937) — активный большевик, один из первых невозвращенцев, но вернувшийся в СССР; расстрелян.
 Семашко, Антони (1861—1924) — польский актёр и режиссёр.
 Семашко, Валентин Владиславович (1893—1982) — советский военный деятель, заместитель начальника штаба Ленинградского фронта, генерал-майор.
 Семашко, Ванда (также Семашкова) (1867—1947) — польская актриса, режиссёр и театральный деятель.
 Семашко, Вероника Алексеевна (до 2015 года Мосина; род. 1990) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в тройном прыжке и прыжках в длину.
 Семашко, Вильям Васильевич (1936—1988) — советский оперный певец.
 Семашко, Владимир Ильич (род. 1949) — белорусский государственный деятель.
 Семашко, Игорь Иванович (род. 1976) — российский прыгун в воду, хай-дайвер.
 Иосиф (Семашко) (в миру Иосиф Иосифович Семашко; 1798—1868) — митрополит Литовский и Виленский.
 Семашко, Кэйси (род. 1961) — американский актёр польского происхождения.
 Матфей (Семашко) (в миру Константин Иосифович Семашко; 1894—1985) — епископ Константинопольской православной церкви.
 
 Семашко, Нина (род. 1970) — американская телевизионная и киноактриса.

Топоним 
 Семашко — деревня в Выборгском районе Ленинградской области России.

См. также 
 
 Симашко